Владимир III Рюрикович (1187 — 1239) — князь переяславский (1206—1210), смоленский (1212—1219), овручский (1219—1223, 1236—1239), Великий князь Киевский (1223—1235, 1235—1236).
 Владимир III Мстиславич (1132 — 1171) — князь Дорогобужский (1152—1154, 1170—1171), князь Владимиро-Волынский (1154—1157), князь Слуцкий (1162), князь Трипольский (1162—1168), Великий князь Киевский (1171).

См. также :
 Владимир третьей степени — комедия Николая Гоголя (1834).
 Владимир I
 Владимир II